GDB har flere betydninger:

 GNU Debugger
 General Duties Branch of the New Zealand Police
 Guide Dogs for the Blind – en førerhundeskole i USA
 GDB Human Genome Database
 Goombay Dance Band – et tysk-baseret musik band
 Geosoft database for spatial geophysical exploration data.